Allsvenskan 1984 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1984
Allsvenskan i ishockey 1984
Hallsvenskan 1984